Olaszország
Costigliole d’Asti, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Costigliole Saluzzo, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében